Marcin Zamoyski (zm. 1689) – wojewoda lubelski, podolski i bracławski
 Marcin Leopold Zamoyski (zm. 1718) – starosta bolimowski
 Marcin Zamoyski (ur. 1947) – polski samorządowiec, prezydent Zamościa, wojewoda zamojski